Paro steht für:
 Paro (Stadt), eine Stadt in Bhutan
 Paro (Distrikt), ein Distrikt in Bhutan
 Paro (Roboter), ein therapeutischer Roboter
 Paro (Einheit), ein altes italienisches Gewichtsmaß

Paro ist der Familienname folgender Personen:
 Gino Paro (1910–1988), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Issouf Paro (* 1994), burkinischer Fußballspieler
 Matteo Paro (* 1983), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Parow (Begriffsklärung)